Tonquédec peut désigner :

Patronyme
 Famille de Quengo de Tonquédec
Guillaume de Tonquédec (né en 1966), acteur français ;
Joseph de Tonquédec (1868-1962), jésuite français ;

Toponyme
Tonquédec, commune française des Côtes-d'Armor ;
le château de Tonquédec, sur cette commune.

Homonymie de patronyme